Unirea se poate referi la una din următoarele localități din România:

 Unirea, Alba, reședința comunei cu același nume
 Unirea, Bistrița-Năsăud
 Unirea, Brăila, reședința comunei cu același nume
 Unirea, Călărași, reședința comunei cu același nume
 Unirea, Dolj, reședința comunei cu același nume
 Unirea, Vrancea, sat ce aparține orașului Odobești din județul Vrancea

Unirea se mai poate referi la:
 Unirea Urziceni, fost club de fotbal din Urziceni
 Unirea, ziar din Blaj